Mit dem Wohl Modell kann gemeint sein:
 die Zustandsgleichung eines realen Gases nach Wohl: an empirisches Modell für ein reales Gas, vorgeschlagen von A. Wohl
 ein empirisches Modell für die Gibbsche Mischungsenergie für ternäre Lösungen, vorgeschlagen von K. Wohl (1946, 1953)